Sandri est un patronyme porté notamment par :

 Anna Maria Sandri (1935-), actrice italienne,
 Leonardo Sandri (1943-), cardinal argentin, 
 Lionello Levi Sandri (1910-1991), homme politique italien.
 
C'est également le nom d'un salon de café-pâtisserie italien, le Caffè-Pasticceria Sandri fondé en 1860 et situé sur Corso Vannucci à Pérouse.